Maximilian Markgraf von Baden, eigentlich Maximilian Andreas Friedrich Gustav Ernst-August Bernhard Prinz und Markgraf von Baden, meist kurz Max Markgraf von Baden genannt (* 3. Juli 1933 auf Schloss Salem; † 29. Dezember 2022 ebenda), war ein deutscher Unternehmer und von 1963 bis zu seinem Tod Chef des Hauses Baden. Als solcher nannte er sich Max Markgraf von Baden, Herzog von Zähringen.

Leben 

Max von Baden wurde 1933 auf Schloss Salem als Sohn von Berthold Markgraf von Baden und Theodora von Griechenland geboren. Er besuchte die Schule Schloss Salem und nach dem Zweiten Weltkrieg das Internat Gordonstoun in Schottland, wo der im Dritten Reich landesverwiesene und emigrierte Kurt Hahn wirkte. Max von Baden studierte in Heidelberg und München Volks- und Forstwirtschaft.

Er leistete Wehrdienst bei der Bundeswehr und war anschließend Reserveoffizier. Sein letzter Dienstgrad war Oberst der Reserve.

Er war unter anderem Eigentümer des Weinguts Markgraf von Baden, das seit 1998 sein ältester Sohn Bernhard verwaltet. Max Markgraf von Baden förderte den Anbau von Qualitätsweinen in Bermatingen und Birnau, er baute moderne Schiffsanlegestellen am Bodensee und legte Campingplätze an. Einige seiner Bauprojekte der 1970er Jahre waren umstritten. Anfang der 1990er Jahre geriet das Haus Baden in finanzielle Turbulenzen, der Verkauf von Unternehmensbeteiligungen und 25.000 Kunstgegenständen sowie der Immobilien Schloss Kirchberg, Neues Schloss Baden-Baden und weiter Teile von Schloss Salem sanierte das Haus. Die Familie blieb auch danach in Salem in einem ihr gehörenden Trakt wohnen; Schloss Killenberg und die Burg Staufenberg (Schwarzwald) mit zugehörigem Weingut blieben im Familienbesitz.

Er war Mitglied, Ehrenmitglied oder Schirmherr in mehr als 60 Vereinen und Verbänden.

Max Markgraf von Baden verstarb am 29. Dezember 2022 auf Schloss Salem im Alter von 89 Jahren. Sein Sohn Bernhard Prinz von Baden folgte ihm als Familienoberhaupt nach und tritt seither als Markgraf von Baden auf. Nach einer Trauerfeier im Salemer Münster, an der Mitglieder der Landesregierung, u. a. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, sowie zahlreiche Vertreter des europäischen Hochadels, darunter König Philippe von Belgien und Fürst Albert II. von Monaco, teilnahmen, wurde Max von Baden am 13. Januar 2023 im Familiengrab bei der Stefansfeld-Kapelle beigesetzt.

Familie 
Seit dem 30. September 1966 war Max von Baden mit Valerie Isabella Habsburg-Lothringen (* 23. Mai 1941) aus dem vormaligen österreichischen Kaiser- und ungarischen Königshaus Habsburg-Lothringen, der Tochter von Hubert Salvator Habsburg-Lothringen (1894–1971) und Rosemary zu Salm-Salm und Enkelin von Franz Salvator von Österreich-Toskana, verheiratet.

Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor:
 Marie Louise Elisabeth Mathilde Theodora Cecilie Sarah Charlotte Prinzessin von Baden (* 3. Juli 1969 in Salem) ⚭ Richard Dudley Baker (* 30. März 1936 in Biddeford, USA) im September 1999; seit der Hochzeit wohnhaft in den USA.
 Bernhard Max Friedrich August Gustav Louis Kraft Prinz und Markgraf von Baden (* 27. Mai 1970 in Salem)
 Leopold Max Christian Ludwig Clemens Hubert Prinz von Baden (* 1. Oktober 1971 in Salem)
 Michael Max Andreas Prinz von Baden (* 11. März 1976 in Salem)

Seine Mutter war die Schwester von Prinz Philip und Max war somit ein Cousin ersten Grades von Charles III. und dessen Geschwistern.

Vorfahren

Literatur 
 Kathrin Ellwardt: Das Haus Baden in Vergangenheit und Gegenwart. Börde-Verlag, Werl 2018, ISBN 978-3-9811993-1-4

Weblinks 

 Literatur über Maximilian Markgraf von Baden in der Landesbibliographie Baden-Württemberg

 Website der Weingüter Markgraf von Baden

Anmerkungen und Einzelnachweise 

Maximilian Andreas
Träger des Erlöser-Ordens (Großkreuz)
Träger des Ehrenkreuzes der Bundeswehr
Großkreuz des Ordens Berthold des Ersten
Person (Salem, Baden)
Deutscher
Geboren 1933
Gestorben 2022
Mann